St. Edmund steht für die Heiligen
Edmund der Märtyrer (um 840–869/870), Edmund von Ostanglien 
Edmund of Abingdon (um 1174–1240) 

Siehe auch:
 St Edmund